Noetzel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Noetzel (1903–1941), deutscher Kommunist und Künstler
 Almuth Noetzel (1948–2013), deutsche evangelische Pröpstin
 Christoph Noetzel (* 1950), deutscher Kirchenmusiker und Komponist

 Peter Noetzel (* 1946), deutscher Politiker (SPD)
 Thomas Noetzel (1957–2022), deutscher Politikwissenschaftler
 Timo Noetzel (* 1977), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Nötzel
 Netzel